

Huis ter Heide, village de la commune de Noordenveld, dans le Drenthe
 Huis ter Heide, village de la commune de Zeist, en province d'Utrecht